3 miejscowości w Polsce
 Żdżar – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń 
 Żdżar – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Żdżar – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice